Dos buques de la Armada de los Estados Unidos han sido nombrados USS Johnston en honor de John Vincent Johnston.
, destructor de la clase Fletcher, entró en servicio en octubre de 1943 y se hundió en la batalla de Samar en 1944.
, destructor de la clase Gearing, entró en servicio en agosto de 1946, y transferido a la marina de guerra de la República de China en 1980.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos